Daina steht für:
 Daina (Vorname), baltischer weiblicher Vorname 
 Cova d’en Daina, Region großer Dolmen aus Granitsteinen
 Siata Daina, italienischer Granturismo von Siata
 lautmalende Aussprache und Schreibung in vielen Ländern für Toyota Dyna, japanischer Pritschenwagen
 Singular von Dainas, traditionelle lettische Volkslieder oder Gedichte

Daina ist der Familienname folgender Personen:
 André Daina (* 1940), Schweizer Fußballspieler und Fußballschiedsrichter
 Gian Francesco Daina (um 1480–1522), italienischer Condottiere

Siehe auch:
 Diana